Fauser est un patronyme porté notamment par :

 Gerrit Fauser (1989-), joueur professionnel allemand de hockey sur glace.
 Giacomo Fauser (1892-1971), ingénieur et chimiste italien.
 Jörg Fauser (1944-1987), écrivain, poète et journaliste allemand, auteur de roman policier.